Вікерс або Віккерс () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Джон Вікерс (н. 1926) — канадський героїчний тенор, почесний доктор ряду університетів;
 Марта Вікерс (1925-1971) — американська актриса;
 Стів Вікерс (н. 1951) — канадський хокеїст.
 Віккерс Роберт Борисович - радянський і український письменник, драматург, сценарист

Підприємства 
 Vickers-Armstrongs — британський інженерно-промисловий конгломерат.
 Vickers Limited — відомий британський інженерний конгломерат.

Кулемети 
 Важкий кулемет «Віккерс» — британський варіант станкового кулемета «Максим»;
 Vickers .50 — британський великокаліберний кулемет.

Гармати 
 Vickers QF 2 pounder Mark II — британська зенітна гармата.

Танки 
 Vickers-Carden-Loyd commercial light tank — «комерційний» легкий танк фірми Vickers-Armstrong;
 Vickers Medium Mark I — британський середній танк;
 Vickers A1E1 Independent — дослідний британський п'ятибаштовий важкий танк;
 Віккерс Mk.E (Vickers Mk E) — британський легкий танк 1930-х років.